Анти́пов — русская фамилия; имеет женскую форму Антипова.

Известные носители

А 
 
 
 Антипов, Анатолий Александрович (1959—2020) — советский и российский хоккеист.
 Антипов, Андрей Александрович (род. 1984) — российский музыкант, музыкальный продюсер, аранжировщик.
 Антипов, Антон Валерьевич (род. 1990) — российский футболист.
 Антипов, Аркадий Антонович (1937—2007) — токарь-расточник, станочник Марийского машиностроительного завода, полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Б 
 Антипов, Борис Фёдорович (1930—2016) — советский и российский инженер-металлург, изобретатель, главный инженер Выксунского металлургического завода, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный металлург Российской Федерации.

В 
 
 Антипов, Валерий Александрович (1947—2016) — российский учёный в области ветеринарной фармакологии и токсикологии, директор Краснодарского научно-исследовательского ветеринарного института (1994—2016), член-корреспондент РАН (2014).
 Антипов, Владимир Борисович (род. 1978) — хоккеист.
 Антипов, Владислав Андреевич (1928—1997) — директор шахты «Трудовская», Герой Социалистического Труда.

Г 
 Антипов, Георгий Иванович (1923—1962) — советский писатель и журналист.
 Антипов, Григорий Емельянович — бригадир молочного совхоза имени Октябрьской Революции Министерства совхозов СССР, Сталинская область, Герой Социалистического Труда.

Е

И 
 Антипов, Иван Александрович (род. 1996) — казахстанский футболист.
 Антипов, Игорь Михайлович (1934—2012) — советский и российский хозяйственный деятель.

К 
 Антипов, Константин Михайлович (1883—1919) — русский поэт, журналист и переводчик.

Л 
 Антипов, Леонид Петрович (в монашестве Алексий; род. 1956) — епископ Русской православной церкви, епископ Бузулукский и Сорочинский.

М 
 Антипов, Максим Леонидович (род. 1970) — российский спортсмен, чемпион мира по самбо (2003).

Н

О 
 Антипов, Олег Николаевич (род. 1951) — украинский политик.

П 
 
 
 Антипов, Платон Ермолаевич (?—1861) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.

С

Ф 
 Антипов, Феликс Николаевич (1942—2016) — российский актёр, народный артист России (2004).

Ю

Я 
 Антипов, Яков Яковлевич (настоящее имя Павла Дмитриевича Ткаченко; 1901—1926) — активный деятель подпольного рабочего движения в Бессарабии в составе Румынии.

Составные фамилии 
 Антипов-Каратаев, Иван Николаевич (1888—1965) — советский почвовед, академик Академии наук Таджикской ССР.
 Богданов-Платонов-Антипов, Матвей Михайлович (Моисей; 1783—1834) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии.



Топоним 
 Антипова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия

См. также 
 
 
 
 
 
 Медаль имени Алексея Ивановича Антипова

Примечания